Лийлейни Лийейн () е американска порнографска актриса, родена на 1 октомври 1992 г. в град Ланкастър, щата Калифорния, САЩ.

Дебютира като актриса в порнографската индустрия през 2011 година, когато е на 19 години.

Награди и номинации

Източници

Външни препратки 

 
 
 

Порнографски актриси от САЩ
Афроамерикански порнографски актриси